Diese Liste nennt die Abgeordneten zum Mährischen Landtag in der dritten Wahlperiode 1873–1879.

Landesausschuss

Landtag

Literatur 
 Hof- und Staatshandbuch für des Kaiserthums Österreich 1874, S. 496 ff., online
 Hof- und Staatshandbuch für des Kaiserthums Österreich 1876, S. 525 ff., online
 Hof- und Staatshandbuch für des Kaiserthums Österreich 1877, S. 535 ff., online
 Hof- und Staatshandbuch für des Kaiserthums Österreich 1878, S. 564 ff., online

Mahren, 1873
!